Александр Константинович Щетинин (27 августа 1962  года — 27 августа 2016 года) — российско-украинский журналист, основатель информационного агентства «Новый регион». После ухудшения отношений между Украиной и Россией Щетинин получил украинское гражданство и отослал свой российский паспорт в посольство РФ «в знак протеста против войны, развязанной Россией» и протеста против позиции российских граждан, которые поддерживали развязанную их страной войну. В ночь с 27 на 28 августа 2016 года журналист был найден мёртвым в своей квартире в Киеве.

Биография

Переезд на Украину 
Переехал в Киев в 2005 году. После переезда основал украинскую редакцию российского информационного агентства РИА «Новый Регион». После начала конфликта на востоке Украины подал документы на получение украинского гражданства и лишился российского.

Был членом Национального союза журналистов Украины.

Обстоятельства гибели 
Тело журналиста было найдено на балконе его квартиры в Киеве друзьями, которые пришли поздравить его с днём рождения. Щетинин с огнестрельным ранением головы сидел на стуле, возле него лежал пистолет. Двери в квартиру были закрыты. По предварительной информации, смерть журналиста наступила 27 августа в период с 20:00 до 21:30. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли стреляную гильзу, травматический пистолет, магазины к нему и предсмертную записку. Пресс-Секретарь Министерства внутренних дел Артём Шевченко заявил, что, по данным судмедэксперта, на теле нет никаких признаков, которые бы свидетельствовали о насильственном характере преступления". Правоохранителями рассматриваются две версии гибели журналиста — умышленное убийство и самоубийство.

Примечания 

Родившиеся в 1962 году
Родившиеся 27 августа
Умершие в 2016 году
Умершие 27 августа
Журналисты России
Журналисты Украины
Члены Национального союза журналистов Украины